Дансфолд — деревня в графстве Суррей, Англия, находится в 14 километрах к югу от Гилфорда. Население составляет 3812 человек.

История 
Первое название деревни зарегистрировано в 1259 году — Duntesfaude, Duntesfaud в 1272 и Duntesfalde в 1291 году, очевидно оно означало «Изгиб Данте». Так же название может происходить от староанглийского «холм» или «сгиб» — на холмах пасли овец и они, передвигаясь, изгибали зерновые посевы по краю холма. В то время в Дансфольде было много овец абердин-ангусской породы, но со временем их перестали содержать.

С-Mary & All Saints' Church это здание построено в нормандском архитектурном стиле, около него находятся самые старые скамейки в Англии. Соседняя церковь Holy Well была местом паломничества, многие считали, что церковный святой источник может вылечить глаза. Существует предположение, что церковь построена на искусственном холме дохристианского периода. Куратор — Пол Дженкинс, с 23.I.2007.

Common House — это средневековый зал, приблизительно 1500 года постройки, представляет большую историческую ценность. В деревне ещё много различных исторических зданий — это местный паб, гостиница и другие.

Около деревни есть поле для крикета, на котором иногда проходят соревнования.
В период промышленной революции в Дансфолде построили канал и аэродром.

Дансфолд Парк 

Взлётно-посадочная полоса была построена Канадской Армией во время Второй мировой войны как аэродром для экстренных посадок. После войны, аэродром использовался, для возвращения военнопленных. Аэропорт Дансфолд был объявлен бездействующим в 1946, но снова использовался в 1948 и 1949 - как часть знаменитого воздушного коридора по обеспечению Берлина продовольствием. В 1950 авиакомпания «The Hawker Aircraft Company» арендовала аэродром.

В октябре 1960 компания Hawker Siddeley испытывала на аэродроме свой самолет «Hawker P.1127», который впоследствии стал знаменит как бомбардировщик с вертикальным взлетом - Harrier. После авиакатастрофы в 1986 аэропорт больше не используется как испытательный полигон.

После British Aerospace 

В 2002 году BAE Systems (преемник British Aerospace) продала парк Дансфолд компании «Rutland Group» и Королевскому Банку Шотландии, после чего был создан холдинг «Dunsfold Park Ltd» для строительства домов, проект был рассчитан на 2500 домов.
С 2002 года корпорация BBC использует часть аэродрома и несколько ангаров, для телевизионной программы про автомобили - Top Gear.
С июня 2007 года парк Дансфолд стал базой санитарной авиации. 
В парке Дансфолд в конце августа проходит аэро и автосалон под названием «Крылья и колёса». В настоящее время компания «Дансфолд парк лтд» пытается реализовать проект по перестройке аэродрома.

Будущее 
В 2006 году владельцы парка Дансфолд предложили постройку нового города с 2600 домами, школой, больницей, общественным транспортом и магистралью, соединяющей будущий город с деловыми районами Англии.  Но проект может привести к тому, что от аэродрома ничего не останется, споры вокруг данного предложения до сих пор ведутся и решение ещё не принято.

Примечания

Ссылки 
 Dunsfold ПАРК остановим перестройку — веб сайт
 Dunsfold в сети
 Dunsfold коммуникационный центр
 Аэродром Dunsfold
 Сайт Авиа и автосалона Крылья & Колеса

Населённые пункты Суррея